Серхіо Пенья ()
 Серхіо Пенья Селая (1987) — гондураський футболіст
 Серхіо Пенья Флорес (1995) — перуанський футболіст